Два корабля Королевского флота Великобритании назывались HMS Zinnia:

 HMS Zinnia (1915) — шлюп типа «Азалия», принимавший участие в Первой мировой войне. Спущен на воду в августе 1915 года, в 1920 году продан.
 HMS Zinnia (K98) — корвет типа «Флауэр». Спущен в 1940 году. В августе 1941 года потоплен немецкой подводной лодкой U-564